Automatismus kann mehrere Bedeutungen haben:
 in der Kunst: Automatismus (Kunst)
 in der Physiologie: Automatismus (Handlung)
 in der Psychiatrie: Befehlsautomatismus

Siehe auch:
 Automatisierung